Glenten kan henvise til flere artikler:

 Glenten (flyvemaskine) – Danmarks første militærfly (1912-13)
 P557 Glenten – et dansk patruljefartøj af Flyvefisken-klassen benyttet af Søværnet.
 Glenten (skib) – et skib fra 1916, der har sejlet på Silkeborgsøerne.

Se også 
 Glente – betegnelse for et antal rovfulge